Luftschacht steht für:

 Luftschacht, österreichischer Buchverlag
 Luftschacht, Schacht in einem Bergwerk oder Tunnel zur Sicherung der Be- und Entlüftung, siehe Schacht (Bergbau)
 Luftschacht, multifunktionaler Schacht in der Cheops-Pyramide, siehe Cheops-Pyramide #Schächte
 Luftschachtsiedlung, Siedlung in Gladbeck-Ellinghorst
 Luftschacht Rote Fuhr, Wetterschacht in Dortmund-Grevel